Прем'єр-ліга 2017–2018 () — 26-й розіграш англійської Прем'єр-ліги, заснованої 1992 року. Чемпіоном за п'ять турів до закінчення чемпіонату став Манчестер Сіті, для якого цей титул чемпіона Прем'єр-ліги став третім і п'ятим чемпіона Англії загалом.

Сезон розпочався 11 серпня 2017, закінчився 13 травня 2018 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи

Асистенти

Нагороди

Щомісячні нагороди

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги 
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації 
 Прем'єр-ліга на soccerway 

2018
Англія
Англія